Guildford bezeichnet:

 Guildford, Hauptstadt der englischen Grafschaft Surrey
 Guildford (New South Wales), Stadt in New South Wales, Australien, heute ein Vorort von Sydney
 Guildford (Western Australia), Vorort von Perth, Australien
 Guildford (Automarke), ehemaliger Automobilhersteller
 Guildford (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Guildford, englischer Verwaltungsbezirk

Guildford ist der Name folgender Personen:
 Guildford Dudley (1536–1554), Royal Consort von England und Irland
 Zac Guildford (* 1989), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Guildford Aerodrome, früherer Name (1944–1952) des Flughafens Perth, heute Perth International Airport
 Guildford Castle, englische Burgruine
 Guildford Four, vier 1975 unschuldig als Terroristen verurteilte Nordiren
 Guilford